Parafie pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny:

greckokatolickie
 Parafia Greckokatolicka Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Nowogrodzie Bobrzańskim

prawosławne
 Parafia Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Jana Teologa w Supraślu
 Parafia Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Malczycach

rzymskokatolickie
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Białymstoku
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach (obecnie nieistniejąca)
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Czerwińsku nad Wisłą
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Hrudzie
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Izdebkach
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Jabłonicy Polskiej
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Jasionnej
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Jastrzębi
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Klewaniu
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Leżajsku
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Łabiszynie
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Łącku
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Makarówce
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Miedznie
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Mirsku
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Czudeckiej
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Nowym Kazanowie
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Odechowie
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Ojrzanowie
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Piotrkowicach
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Popowie Kościelnym
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach
 Parafia Chrystusa Króla i Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Rawiczu
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Rudzie Malenieckiej
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Skępem
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Strzyżewie Kościelnym
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Zamościu
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Żelechowie

Zobacz też 
 kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

!